Веретейка — название населённых пунктов, и рек.

Белоруссия 
 Веретейка — деревня, Крипульский сельсовет, Докшицкий район, Витебская область.
 Веретейка — деревня, Хотенчицкий сельсовет, Вилейский район, Минская область.
 Веретейка (река) — река в Гродненской области.

Россия 
 Веретейка — деревня в Парфинском районе Новгородской области.